

No Brasil 
 Convento de São Francisco (Olinda) — no estado de Pernambuco
 Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves — em João Pessoa, no estado da Paraíba

Em Portugal 
 Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Neves de A Ver-o-Mar — em A Ver-o-Mar
 Igreja de Santa Maria (Meinedo) — no concelho de Lousada
 Igreja Matriz (Borba)
 Ermida de Nossa Senhora das Neves — em Angra do Heroísmo, Açores, Portugal
 Igreja de Nossa Senhora das Neves (Norte Grande) — no concelho de Velas, Ilha de São Jorge, Açores, Portugal
 Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Neves (Ponta Delgada)

Desambiguação